Дерек Сендерсон (,  16 червня 1946, Ніагара-Фоллс) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1962 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Філадельфія Блейзерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луїс Блюз», «Ванкувер Канакс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Загалом провів 654 матчі в НХЛ, включаючи 56 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Меморіальний кубок — 1965
 Друга команда всіх зірок ОХА — 1966
 Перша команда всіх зірок ОХА — 1967
 Пам'ятний трофей Колдера — 1968
 Приз принца Уельського в складі «Бостон Брюїнс» — 1970—1971 та 1971—1972
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1970, 1972

Робота на ТБ 
До 1997 працював коментатором на матчах «Бостон Брюїнс» після чого його змінив Енді Бріклі.

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Уродженці Ніагара-Фоллс (Онтаріо)
Американські спортивні коментатори